Gary Knight, pennaam van Gary Temkin (1943), Amerikaans songwriter
 Gary Knight (motorcoureur), Brits motorcoureur in de jaren 1990
 Gary Knight (fotograaf) (1964), Brits fotograaf